Le Championnat d'Irlande du Nord de football 2014-2015 est la  du Championnat d'Irlande du Nord de football. La saison débutera en août 2014 et prendra fin en mai 2015.

Le Cliftonville Football Club est le champion en titre, après avoir remporté son  de champion la saison précédente. 

Une seule équipe accède à l’élite, l’Institute Football Club

Crusaders Football Club remporte son cinquième titre de champion d'Irlande en profitant de la défaite de Linfield sur son terrain à deux journées de la fin du championnat. Il ne peut alors plus être rattrapé.

Institute FC est relégué au terme d'une saison où le club à peine promu de Championship aura eu toute la peine du monde à élever son niveau.

Warrenpoint Town se maintient dans l'élite nord-irlandaise après avoir battu lors du match de barrage Bangor FC.

Les 12 clubs participants

La pré-saison

Les moments forts de la saison

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Résultats

Barrage de promotion/relégation

Warrenpoint remporte aux tirs au but le barrage et se maintient en première division.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Irlande du Nord de football
 Championnat d'Irlande du Nord de football féminin 2014

Liens externes 
 Site internet du championnat

2015
Irlande du Nord M1
Sport en Irlande du Nord en 2014
Sport en Irlande du Nord en 2015